Woiwodschaft Pommern (polnisch Województwo pomorskie) steht für:

 Woiwodschaft Pommern, Verwaltungseinheit in der Republik Polen (seit 1999)
 Woiwodschaft Pommern, Verwaltungseinheit in Polen-Litauen, siehe Woiwodschaft Pommerellen (1454–1772)
 Woiwodschaft Pommern, Verwaltungseinheit in der Zweiten Polnischen Republik, siehe Woiwodschaft Pommerellen (1919–1939)
 Woiwodschaft Pommern (1945–1950),  Verwaltungseinheit in der Volksrepublik Polen